Olaudah Equiano (1745-1797), écrivain et abolitionniste nigérian
 Equiano, cratère de Mercure.
 Equiano, nom de la planète désignée HD 43197 b.